Purdy Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Purdy Township (Arkansas)
 Purdy Township (Missouri)